Interprète peut désigner :
 Guile, un interpréteur pour le langage de programmation Scheme.
 Guile, un personnage de la série de jeux vidéo Street Fighter.